Ich troje (These Three) – amerykański film fabularny z 1936 roku, reż. William Wyler
 Ich troje (Threesome) – amerykański film fabularny z 1994 roku, reż. Andrew Fleming
 Ich Troje – polski zespół muzyczny

Zobacz też